

Anno 
 505 o 505 a.C.

Codici 
 505 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Simon Stevin, presso Roosendaal, nell'Olanda meridionale

Matematica 
 505 – numero naturale

Sport 
 505  – classe di vela